Eva steht für:

 eine biblische Frau, siehe Adam und Eva
 Eva (Vorname), weiblicher Vorname – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Eva (Rebsorte), einheimische Weißweinsorte
 (164) Eva, Asteroid des Hauptgürtels

Werktitel:
 Eva (Museum Schnütgen), Fragment eines Bleiglasfensters (um 1460)
 Eva (Operette) von Franz Lehár (1911)
 Eva (1913), deutsches Stummfilmdrama mit Henny Porten
 Eva (1935), österreichische Musik-Filmkomödie von Johannes Riemann
 Eva (1948), schwedischer Spielfilm von Gustaf Molander
 Eva (1962), französische Literaturverfilmung mit Jeanne Moreau
 Eva (Comic), Schweizer Comicfigur (ab 1996)
 Eva (2011), spanischer Spielfilm von Kike Maíllo
 Eva (2018), französische Literaturverfilmung mit Isabelle Huppert

Person:
 Éva, 2. Countess of Buchan, schottische Adelige, 2. Countess of Buchan
 Evi Eva (geb. Elly Giese; 1899–1985), deutsche Schauspielerin

Eva ist der Name folgender Orte:

Vereinigte Staaten:
 Eva (Alabama), Ort im Morgan County
 Eva (Florida)
 Eva (Louisiana)
 Eva (Oklahoma)
 Eva (Tennessee), Siedlung im Benton County
 Eva (West Virginia)
Antarktis:
 Kap Eva, Nordkap der Peter-I.-Insel
Neuseeland:
 Lake Eva, in der Region Southland

 EVA oder E.V.A. steht für:
 Earned Value Analysis, Werkzeug des Controlling zur Fortschrittsbewertung von Projekten
 Economic Value Added, Finanzkennzahl (Residualgewinngröße)
 Eesti Vabaerakond, eine ehemalig estnische Partei
 Eigenverantwortliches Arbeiten, Unterrichtsmethode
 Eigenwasserversorgungsanlage, Hauswasserwerk
 Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe, siehe EVA-Prinzip
 Enterprise Virtual Array, virtualisiertes Speichersystem von HP
 Entlastender Versorgungsassistent in der ambulanten Gesundheitsversorgung, siehe Versorgungsassistent im Gesundheitswesen
 Equine Virale Arteritis, Viruserkrankung bei Pferden, siehe Equine Arteritis
 Erlanger Verbände- und Ehrenabkommen, Abkommen zwischen studentischen Dachverbänden
 Ethylen-Vinylacetat, wärmebeständiger Kunststoff, siehe Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
 Europäische Verteidigungsagentur, Europäische Union

 Extra Vehicular Activity, siehe Außenbordeinsatz
 Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) mit Sitz in Leipzig
 Neon Genesis Evangelion, japanische Anime-Fernsehserie

Verkehr:
 Eisenbahn-Verkehrsmittel AG, ehemaliges deutsches Eisenbahnunternehmen
 Electrical Vehicle Architecture, Plattform der Daimler AG
 Electric Vehicle Associates, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 EVA (Prototyp), Elektrotaxi-Prototyp
 Electronic Voice Alert, auditive Anzeige einiger Fahrzeuge
 EVA Air, private Fluggesellschaft aus Taiwan (ICAO-Code)

Verlage:
 Essener Verlagsanstalt, ehemaliger Verlag der NSDAP
 Europäische Verlagsanstalt, Hamburger Verlagsgruppe
 Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, evangelischer Buch- und Zeitschriftenverlag

Siehe auch:
 EEVA
 EFA

Abkürzung